Jméno a příjmení Antonín Sýkora se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Sýkora (kněz) – český římskokatolický kněz, renovátor uměleckohistorických památek a papežský kaplan (1912–1993)
 Antonín Sýkora (matematik) – český matematik a středoškolský profesor (1847–1907)
 Antonín Sýkora (politik) – český politik a sociálně-demokratický poslanec (* 1943)